Fonte Velha (Canha)
Fonte Velha (Vila do Corvo)
Fonte Velha (Paranaguá)

Desambiguação